Vitisin A se može odnositi na:
 Vitisin A (piranoantocijanin)
 Vitisin A (stilbenoid)

Vidi još 
 Vitisin